Hermann Köster ist der Name folgender Personen:

* Hermann Köster (Theologe) (1904–1978), Theologe, Missionar und Herausgeber 
 Hermann Köster (Politiker) (1911–1978), deutscher Politiker (SPD)
 Hermann Leopold Köster (1872–1957), deutscher Pädagoge, Literaturhistoriker und Schriftsteller